Irish Premier League 2012/2013 – rozgrywki o ligowe mistrzostwo Irlandii w sezonie 2012/2013 organizowane przez Irlandzki Związek Piłki Siatkowej (ang. Volleyball Association of Ireland, VAI). Zainaugurowane zostały 6 października 2012 roku i trwały do 21 kwietnia 2013 roku. 

W rozgrywkach wzięło udział osiem drużyn. Po raz ósmy mistrzostwo zdobył klub .

System rozgrywek 
Osiem drużyn rozegrało systemem każdy z każdym po dwa spotkania. Mistrzostwo zdobył zespół, który po rozegraniu wszystkich spotkań miał największą liczbę punktów.

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela 

Legenda:(M) – mistrzostwo

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Irlandii
2012 w piłce siatkowej
2013 w piłce siatkowej
2012 w Irlandii
2013 w Irlandii